Le Sonnet 80 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : OHow I faint when I of you do write,
Knowing a better ſpirit doth vſe your name,
And in the praiſe thereof ſpends all his might,
To make me toung-tide ſpeaking of your fame.
But ſince your worth(wide as the Ocean is)
The humble as the proudeſt ſaile doth beare,
My ſawſie barke (inferior farre to his)
On your broad maine doth wilfully appeare.
Your ſhalloweſt helpe will hold me vp a floate,
Whilſt he vpon your ſoundleſſe deepe doth ride,
Or (being wrackt ) I am a worthleſſe bote,
He of tall building,and of goodly pride.
   Then If he thriue and I be caſt away,
   The worſt was this,my loue was my decay.

Notes et références

Liens externes

Analysis
CliffsNotes

080